Frödin kan avse

Personer
 Gustaf Frödin (1883–1962), geolog
 John Frödin (1879–1960), geograf
 Olle Frödin, sociolog, universitetslektor
 Otto Frödin (1881–1953), arkeolog
 Otto Frödin (musiker) (1841–1908)
 Sten Frödin (1881–1938), karaktärstolkare, frenolog
 Sven Frödin (1921–2003), målare och teckningslärare
 Ulf Frödin (född 1949), serietecknare

Geografi
 Mount Frödin, Antarktis

Svenska efternamn
Efternamnsförgreningssidor